Брагар — фамилия.

 Брагарь, Евгений Вадимович (род. 1994) — украинский историк, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Брагар, Роже (1903—1985) — бельгийский музыковед.